Le Fils de Fa Dièse est troisième album publié de la série Bizu de Jean-Claude Fournier.

Résumé 
Schnockbul et Bizu ont beau chercher, ils ne trouvent pas la formule interdite qui fera apparaître les esprits de la forêt, les seuls à pouvoir rendre sa taille à Schnockbul. 

Ils se disputent et Schnockbul part de Ker Bizu. Un homme étrange, poussant un landau empli d'objets, découvre la ligne de fleurs que laisse Schnockbul derrière lui, et les mange avant de faire une sieste. 

Parti à la recherche de son ami, Bizu rencontre l'inconnu, qui se nomme Békar. Comme Békar semble pouvoir trouver tout ce qu'on lui demande, Bizu lui demande la formule interdite...

Personnages 
 Bizu
 Mukès, le champignon qui parle
 le Schnockbul
 Békar, le fils de Fa Dièse
 Léone, la voyante : un crapaud
 le grand Karnablem et les esprits de la forêt

Album 
L'album paraît aux éditions Fleurus en 1986.

Liens externes

Notes et références 

Histoire de Bizu
Album de bande dessinée sorti en 1986